San Valentino peut désigner:

 San Valentino in Abruzzo Citeriore, commune de la province de Pescara dans la région Abruzzes en Italie ;
 San Valentino Torio, commune italienne de la province de Salerne dans la région Campanie en Italie ;

Voir aussi